Moore House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Moore House (Pulaski County, Arkansas), ID-Nr. 82000911
 Moore House (Washington County, Arkansas), ID-Nr. 82000951
 Moore House (White County, Arkansas), ID-Nr. 91001210
 Moore House (Delaware), ID-Nr. 82001022
 Moore House (Louisiana), ID-Nr. 83000545
 Moore House (Massachusetts), ID-Nr. 89000620
 Moore House (Missouri), ID-Nr. 80002380
 Moore House (New Jersey), ID-Nr. 83004637
 Moore House (Dutchess County, New York), ID-Nr. 82001150
 Moore House (Putnam County, New York), ID-Nr. 82001249
 Moore House (North Carolina), ID-Nr. 73001304
 Moore House (Brazos County, Texas), ID-Nr. 87001638
 Moore House (Ellis County, Texas), ID-Nr. 86002398